Ličina je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 192 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Anita Ličina (*1972), šahistka
Milan Ličina, psihiater

Znani tuji nosilci priimka 
 Miran Ličina (1917—1943), narodni heroj Jugoslavije
 Rade Ličina (1913—1942), narodni heroj Jugoslavije

Zunanje povezave